Остојићи могу да буду:

 Остојић, Остојићи, српско презиме

или

 Остојићи (Двор), насеље у општини Двор, Банија, Република Хрватска
 Остојићи (Трново), насеље у општини Трново, Федерација БиХ, БиХ